Le sigle USMB peut désigner :
 Université Savoie Mont Blanc, en France,
 Union sportive de la médina de Blida, un club de football algérien ;
 United States Metric Board, une ancienne agence gouvernementale des États-Unis.

Sigle de 4 caractères